Die Bundesliga 2018/19 war bei den Männern die 53. und bei den Frauen die 44. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis.

Männer 

Die Saison der Männer begann am 17. August 2018, die Hauptrunde endete am 17. März 2019. Die besten vier Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison nahmen an den Play-off-Runden teil, um den deutschen Meister zu ermitteln. Aus der zweiten Liga wollte nur der TTC indeland Jülich aufsteigen, der sich am letzten Spieltag den dafür nötigen achten Platz sicherte und die TTBL der Saison 2018/19 somit bei einer Sollstärke von zwölf Teams auf elf Mannschaften aufstockte. Die elftplatzierte Mannschaft sollte absteigen, konnte aber mangels Aufstiegskandidaten in der Liga verbleiben.

Der Spielmodus sah zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 wieder ein Doppel vor, das als entscheidendes Spiel bei einem Stand von 2:2 ausgetragen wurde.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Insgesamt gab es 56 Heim- und 54 Auswärtssiege.

Tabellenverlauf 
Wegen der ungeraden Zahl der spielenden Mannschaften setzte an jedem Spieltag der Reihe nach eine Mannschaft aus, was beim Betrachten dieser Statistiken berücksichtigt werden muss. So hatte Saarbrücken am ersten Spieltag spielfrei und belegte damit vorerst zwangsläufig den sechsten Platz. Die Reihenfolge des Aussetzens war Saarbrücken, Mühlhausen, Jülich, Bergneustadt, Grenzau, Ochsenhausen, Düsseldorf, Bremen, Bad Königshofen, Fulda, Grünwettersbach.

Play-offs

Frauen 

Bei einer Sollstärke von zehn Teams erhöhte der bisherige Zweitligist TSV Langstadt 1909 die Zahl der Mannschaften als einziger Aufsteiger auf acht. Die Saison begann am 15. September 2018, die Hauptrunde endete am 24. März 2019.

Tabellen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Insgesamt gab es 24 Heim- und 22 Auswärtssiege sowie zehn Unentschieden. In der Grafik nicht dargestellt ist das normalerweise nicht mögliche und durch Verletzungen zustande gekommene 5:2 von Bad Driburg.

Play-offs

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Frauen
 Bundesliga der Männer auf click-tt.de
 Bundesliga der Frauen auf click-tt.de

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2018
Tischtennisveranstaltung 2019
Tischtennis-Bundesliga